Bădești (okręg Gorj) – wieś w Rumunii, w okręgu Gorj, w gminie Brănești 
 Bădești (okręg Kluż) – wieś w Rumunii, w okręgu Kluż, w gminie Vultureni